Ефимьево — село в Переславском районе Ярославской области.

Постоянное население на 1 января 2007 года — 341 человек.

История 

Первый известный владелец села — боярин Иван Дмитриевич Шеин в 1564 году отдал его Богоявленскому монастырю, которому село принадлежало до секуляризации 1764 года.

В 1628 году здесь существовала уже церковь во имя святого Николая Чудотворца. В 1693 году была построена другая церковь во имя Живоначальной Троицы, а в 1707 году перестроена и Николаевская церковь. В 1766 году в Ефимьеве была перестроена вновь церковь во имя Николая Чудотворца, а в 1779 году Троицкая церковь. Эти две деревянные церкви существовали до 1818 года.

В 1818 году построен каменный храм с такою же колокольнею. Престолов в этом храме два: в холодном во имя Живоначальной Троицы, в приделе тёплом во имя святого Николая Чудотворца.

В Ефимьеве с 1892 года была земская народная школа.

Население

Примечания 

Сёла Авраамиева монастыря
Населённые пункты Переславского района